Dave Stallworth (1941-2017), joueur américain de basket-ball ;
 Donté Stallworth (1980-), joueur américain de football américain ;
 Keith Stallworth (1979-), acteur américain ;
 Omarosa Manigault-Stallworth (1974-), personnalité américaine du monde des affaires.

Patronyme anglais